Мастейн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мастейн, Дэйв (род. 1961) — американский гитарист, вокалист, автор песен.
 Мастейн, Электра (род. 1998) — американская певица, актриса и модель, дочь Дэйва Мастейна.